Margarete Schütte-Lihotzky – designer e architetta austriaca
 Thomas Schütte – artista tedesco

Pagine correlate
 Schutte